Amman, aussi orthographié Ammann ou Amann, est un patronyme d'origine germano-néerlandaise.
Son origine étymologique pourrait provenir d'Amtmann ou Amptmann, désignant l'intendant, le bailli, ou d'une ancienne racine indo-européenne.

 Betty Amann (1907-1990), actrice germano-américaine ;
 David Amann, scénariste et producteur de télévision américain ;
 Émile Amann (1880-1948), historien français ;
 Erich Amann (1950-), coureur de fond autrichien ;
  ;
 Jürg Amann (1947-2013), écrivain suisse ;
 Max Amann (1891-1957), journaliste et homme politique allemand ;
 Urs Amann (1951-), peintre suisse.

Référence